Niemcy:
 Lutherstadt WIttenberg (pol. Wittenberga) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Wittenberga
 Lutherstadt Wittenberg – stacja kolejowa w Wittenbergi